skrzynia (mebel)
 skrzynia (opakowanie)
 skrzynia – jednostka miary
 skrzynia biegów
 skrzynia biegów zintegrowana z dyferencjałem
 skrzynia ładunkowa
 skrzynia wodna
 skrzynka pocztowa
 Skrzynia – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Skrzynia – skała w grupie Straszykowych Skał na Wyżynie Częstochowskiej

Zobacz też 
 Skrzynka